Sandéba peut désigner :
 Sandéba, la localité située dans le département de Bassi au Burkina Faso ;
 Sandéba, la localité située dans le département d'Ipelcé au Burkina Faso.